Adsbøl bezeichnet

 Hanne Adsbøl, eine dänische Badmintonspielerin
 Adsbøl, ein Ort in der Sønderborg Kommune, Adsbøl (Sønderborg Kommune)
 den dänischen Namen für den Ort Atzbüll in der Gemeinde Esgrus im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein